Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года в II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошли с 11 по 17 декабря 2022 года в Каунасе Литва в группе А и с 16 по 22 января 2023 года в Рейкъявике Исландия в группе В.

Регламент 
По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе В первого дивизиона чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в третий дивизион чемпионата мира 2024 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Хорватии вышла в группу В первого дивизиона ЧМ 2024
  Сборная Румынии вылетела в группу В второго дивизиона ЧМ 2024

Группа В 
  Сборная Китая вышла в группу А второго дивизиона ЧМ 2024
  Сборная Мексики вылетела в третий дивизион ЧМ 2024

Участвующие команды 
В чемпионате должны принять участие 12 национальных команд — девять из Европы и две — из Азии и одна из Северной Америки. Сборные Тайваня и Мексики перешли из третьего дивизиона, остальные — с турнира второго дивизиона 2022 года. Сборная Китая в чемпионате прошлого года не участвовала из-за пандемии COVID-19.

Группа А

Группа В

Арены

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года. 
В группе А первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
 Гергей Корбуй
 Кристоф Козловский
 Марис Лоцанс
 Антон Перетятко

Линейные судьи
 Го Хасимото
 Александр Каптайн
 Сергей Хараберюш
 Владислав Машенкин
 Алексей Сащенков
 Ясон Торриньяк
 Юрий Тимофеев

В группе B первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
 Кристиан Филип
 Дэвид Гуд
 Филип Метцингер
 Стеф Остерлинг

Линейные судьи
 Луис Ревуэльта-Эстирадо
 Андрес Георгес
 Оли Гуннарссон
 Синдри Гуннарссон
 Йерун Клейберг (Jeroen Klijberg)
 Сэмундур Лейфссон (Sæmundur Leifsson)
 Крешимир Полашек (Krešimir Polašek)

Турнир

Группа А

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Результаты 
Время местное (UTC).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
2022 год в хоккее
2023 год в хоккее
В
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей